Гарвард — досить поширена назва Гарвардського університету (США).

Персоналії 

 Джон Гарвард (1607—1638) — англійський місіонер, на честь якого названо Гарвардський університет та Гарвардський міст.
 Джон Гарвард (1938—2016) — канадський політик.
 Роберт Гарвард (1956) — американський військовий діяч, віце-адмірал ВМС США.

Топоніми

Гарвард — місто, штат Іллінойс
 Гарвард — місто, штат Массачусетс
 Гарвард — місто, штат Небраска
 Гарвард — гора у хребті Саватч, що в Скелястих горах (штат Колорадо
 «Гарвард» — станція метро у місті Бостон

Інше 
 Гарвард-Смітсонівський центр астрофізики — один з найбільших у світі астрофізичних центрів (США).
 Гарвард Марк I — перший американський програмований комп'ютер.
 Гарвардський міст — міст через річку Чарльз, у місті Бостон (США).
 Гарвардська архітектура — архітектура обчислювальних машин.
 Модифікована Гарвардська архітектура — варіант Гарвардської архітектури обчислювальних машин.
 Браун з Гарварду — американська мелодрама 1926 року.
 736 Гарвард — астероїд головного поясу.
 North American T-6 Texan — тренувальний літак, відомий, серед інших, під назвою «Гарвард».

Див. також 
 Гавардо
 Гаварден
 Клементіна Гаварден